Pará (wym. []) – jeden z 26 stanów Brazylii, położony w Regionie Północnym kraju. Od północy graniczy z Gujaną i Surinamem oraz stanem Amapá, od zachodu ze stanami Roraima i Amazonas, od południa z Mato Grosso, od wschodu Tocantins i Maranhão. Na północnym wschodzie jest Ocean Atlantycki.

Największe miasta w stanie Pará 
Największe miasta w stanu Pará według liczebności mieszkańców (stan na 2013 rok):

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna stanu Pará
 Mapa i opis stanu Pará 
 Mapa stanu Pará + wersja PDF 1:750 000
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística